Die Oberliga Südwest 1978/79 war die erste Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Die neue Liga setzte sich zusammen aus den jeweils fünf besten Mannschaften der zuvor drittklassigen Amateurligen Südwest und Rheinland, den sechs besten Mannschaften der Amateurliga Saarland, sowie dem Zweitliga-Absteiger FK Pirmasens und einem Qualifikanten aus dem Rheinland.

Meister wurde SV Röchling Völklingen, das damit in die 2. Bundesliga aufstieg. Zugleich qualifizierte sich Völklingen damit auch für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den OSV Hannover verlor.

In die ebenfalls 1978 gegründeten  untergeordneten Verbandsligen stiegen der SV Auersmacher, der FSV Saarwellingen und der SV Speicher ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison 1979/80 der FC Ensdorf (Saar), der SV Viktoria Herxheim (Südwest)  und der SV Leiwen (Rheinland), als jeweiliger Staffelmeister auf, während aus der 2. Bundesliga Süd Borussia Neunkirchen in die Oberliga Südwest abstieg.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Südwestmeister

Literatur

Weblinks 
Die Oberliga Südwest 1978/79 bei f-archiv.de

1978
Fußballsaison 1978/79